St.-Eduard-Kirche (St Edwards Church) steht für
 St. Eduard (Berlin), Neukölln
 St Edward's Church, Stow on the Wold, Gloucestershire, England